Francisco Javier Stegmeier Schmidlin (1962-), évêque catholique chilien ;
 Georges Auguste Schmidlin (1880-1971), général de brigade français ;
 Joseph Schmidlin (1876-1944), prêtre catholique français, historien ecclésiastique et théologien.